Ochotny Rjad (straat)
 Ochotny Rjad (metrostation)